Josep Serratusell i Abella (Granollers, 1924 - 1989), futbolista català.
 Josep Serratusell i Sitjes (Granollers, 1951), polític català.